Alpaida jacaranda – aracnide 
 Jacaranda – genere di piante della famiglia delle Bignoniaceae
 Jacaranda mimosifolia – pianta della famiglia delle Bignoniaceae
 Jacaranda – località di Lobatse, Botswana
 Jacaranda – pianta monumentale a Cagliari
 Jacaranda – uno dei luoghi beatlesiani a Liverpool